Il termine Via delle Gallie è stato usato nel tempo, e in vari testi, per indicare diversi itinerari utilizzati per raggiungere le Gallie dalla penisola italiana.
 Via delle Gallie, che da Eporedia (oggi Ivrea) raggiungeva le regioni dell'Alto Rodano, attraverso la Valle d'Aosta e i passi del San Bernardo (nel medioevo divenne un tratto della Via Francigena);
 Via Cozia, che da Augusta Taurinorum (oggi Torino) raggiungeva Gap (bacino del Rodano), attraverso la Val di Susa e il Monginevro (confondendosi con il tratto montano della Via Domizia e che nel medioevo costituì una delle varie diramazioni della Via Francigena);
 Via Julia Augusta, che da Placentia (oggi Piacenza) raggiungeva Arles (Gallia meridionale), attraverso la provincia di Alessandria e la Liguria (costituendo il naturale prolungamento della Via Emilia Scauri).